Bayside puede referirse a:

 Bayside, una villa en Wisconsin, Estados Unidos.
 Bayside, una puebla en Texas, Estados Unidos.
 Bayside, un lugar designado por el censo en Virginia, Estados Unidos.
 Bayside, un barrio de la Ciudad de Nueva York.